Edward Bligh (2e comte de Darnley) (1715-1747), pair irlandais ;
 Edward Bligh (5e comte de Darnley) (1795-1835), pair et un politicien britannique ;
 Edward Bligh (7e comte de Darnley) (1851-1900), aristocrate anglais.

Voir aussi